Izmirictis (Измириктис - "измирска ласица") је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Lophocyonidae, који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје Турске.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 града Измира (који се налази у близини локалитета Сабунџубели гдје су пронађени фосилни остаци овог рода),
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Врста Izmirictis cani је именована по Чану Мајди, сину турског коаутора истраживачког рада везаног за породицу Lophocyonidae и род Izmirictis објављеног 2019. године.

Опис 
Врста Izmirictis cani је у просјеку тежила до 1 kg, и била је величине данашње одрасле домаће мачке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Izmirictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Lophocyonidae

Референце

Спољашње везе 

 Anadolu’da yeni bir tür: İzmir-Manisa karayolundaki çalışmada ortaya çıktı 
 Fossil found in Turkey reveals 20 mln-year-old predator
 İzmir'de fosili bulunan canlıya İzmirictis cani adı verildi

Lophocyonidae
Изумрли сисари Азије